Никола́й Луки́н:
 
 Лукин, Николай Иванович (род. 1937) — заслуженный ветеринарный врач РСФСР, ветеран труда.
 Лукин, Николай Лукич (Юшунев; 1895—1942) — чувашский государственный деятель, председатель ЦИК Чувашской АССР (1927—1929).
 Лукин, Николай Михайлович (1885—1940) — советский историк, академик АН СССР.